Manuel Díaz – rugbista argentino
Manuel Díaz – schermidore cubano
Manuel Díaz – tennista portoricano